reggel, napszak
Sajtó
Reggel csehszlovákiai napilap (1922-1933)
Reggel napilap Aradon (1930-1937)
Reggel budapesti napilap (2004-2005)
Film
Reggel (1969) jugoszláv film